Esistono più persone di nome Mike o Michael Hill:

Cinema e altri media
Mike Hill (1952), montatore cinematografico statunitense, vincitore del Premio Oscar 1996
 Mike Hill, commentatore televisivo dell'American ESPN

Sport
 Mike Hill, golfista vincitore del Senior PGA Tour
Michael Hill, tennista vincitore di 3 titoli ATP
Michael Richard Hill (1947-2008), calciatore britannico del Ipswich Town F.C.
Michael Hill (1964), lanciatore di giavellotto britannico

Religione
Michael Arthur Hill (1949), vescovo di Bristol